Haich ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Haich (1897–1994), ungarische Künstlerin
 Heinrich Haich († 1454), deutscher Weinhändler, vermögender Kölner Bürger und Kölner Ratsmitglied